Галва има више значења:
 Галва (Ајова)
 Галва (Илиноис)
 Галва (Канзас)